Brug 231 (Houtgracht), Brug in Amsterdam-Centrum over de Houtgracht (gedempt in 1882)
Brug 231 (Postjeswetering), Brug in Amsterdam-West uit 1919/1920